Roselli ist der Familienname folgender Personen:

 Ezio Roselli (1896–1963), italienischer Turner
 Fabio Roselli (* 1971), italienischer Rugby-Union-Spieler
 John Roselli (1905–1976), italo-amerikanischer Mobster
 Pietro Roselli (1798–1885), italienischer General

Siehe auch:
 Rosselli